Tornillo steht für:
 Tornillo (Texas), Ort im El Paso County, Texas, Vereinigte Staaten

Tornillo ist der Familienname von:
 Mark Tornillo (* 1954), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist